Lan Truong est un acteur, né au Viêt Nam et mort le  d'un accident de voiture.

Il est connu notamment pour son rôle d'Attila dans la série Kaamelott. Il a collaboré, depuis 1988, avec plusieurs metteurs en scène français, dont Bruno Boëglin à deux reprises (Pinocchio en 1998 et Brautigan en 2003).

Théâtre 
 1988 : Freaks d'après Tod Browning, mise en scène par Geneviève de Kermabon
 1999 : Pinocchio d'après Carlo Collodi, mise en scène par Bruno Boëglin)
 2001 : Le Jour du froment d’Alexandre Astier, mise en scène par Jean-Christophe Hembert : le prévenu
 2002 : Brautigan ou la Vallée du paradis d'après Richard Brautigan, mise en scène par Bruno Boëglin
 2006 : Triomphe du temps de Pascal Quignard, mise en scène par Marie Vialle)
 2006  : Sur la grand'route d’Anton Tchekhov, mise en scène par Bruno Boëglin

Filmographie 
 2006 : Mon frère se marie de Jean-Stéphane Bron : le prêtre

Références

Liens externes 

Acteur vietnamien
Naissance au Viêt Nam
Décès en août 2007
Mort dans un accident de la route